Chvalkovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Chvalkovice (okres Náchod)
 Chvalkovice (okres Vyškov)